Lognes es una comuna francesa del departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia.

Demografía 

Forma parte de la aglomeración urbana de París.

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Sena y Marne